

Matematica 
In teoria della probabilità, si dice che un evento avviene sempre se è l'evento certo.

Musica 
 Sempre  – album di Oscar Valdambrini, Angel Pocho Gatti, Franco Monaldi e Renato Sellani del 1968
 Sempre  – album di Gabriella Ferri del 1973
 Sempre/Il valzer della toppa  – singolo di Gabriella Ferri del 1973
 Sempre  – album di Gino Paoli del 1988
 Sempre  – singolo di Lisa del 1998
Sempre  – brano di Paolo Vallesi del 1992
 Sempre  – album degli Statuto del 2005
 Sempre  – singolo degli Studio 3 del 2013

Altri progetti